Klaus Baumgart ist der Name folgender Personen:

* Klaus Baumgart (Autor) (* 1951), deutscher Grafikdesigner und Kinderbuchautor
 Klaus Baumgart (Sänger) (* 1954), deutscher Sänger, Mitglied des Schlagerduos „Klaus und Klaus“